Алексе́й Владимирович Чу́вашев (род. 8 апреля 2003 год, , Россия) — российский гребец-паралимпиец. Бронзовый призёр летних Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне. Многократный призёр чемпионатов мира, заслуженный мастер спорта России.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (10 сентября 2012 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XIV Паралимпийских летних играх 2012 года в городе Лондоне (Великобритания).
 Заслуженный мастер спорта России (2012).

Примечания

Ссылки 
 Коломенские факелоносцы эстафеты Олимпийского огня "Сочи-2014"

Гребцы (академическая гребля) России
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Паралимпийских играх 2012 года
Гребцы (академическая гребля) на летних Паралимпийских играх 2020 года